

Biologie 
Plusieurs structures ont été nommées en l'honneur de Theodor Schwann :
 les cellules de Schwann (ou neurolemmocytes), des cellules gliales qui assurent principalement l'isolation myélinique des axones du système nerveux périphérique des vertébrés ;
 la gaine de Schwann (ou neurolemme, neurilemme, axolemme), une structure du système nerveux présente chez l'ensemble des vertébrés gnathostomes.

Culture et société 
  était une maison de disque de musique classique allemande basée à Düsseldorf et à l'origine reliée à la maison d'édition Verlag Schwann ;
 le  était un catalogue d'enregistrements initié par William Schwann en 1949.

Patronyme 

 Theodor Schwann (1810-1882), un physiologiste, histologiste et cytologiste allemand ;
 William Schwann, un musicologue américain, lauréat de la  en 1984.